Линия 1 — обозначение линий метрополитена, в некоторых случаях являющихся первыми по хронологии открытия:
 Линия 1 ЛРТ Аликанте.
 Линия 1 Афинского метрополитена.
 Линия 1 Барселонского метрополитена.
 Линия 1 метрополитена Бильбао.
 Линия 1 метрополитена Кванджу.
 Линия 1 Мадридского метрополитена.
 Линия 1 Марсельского метрополитена.
 Линия 1 метрополитена Мехико.
 Линия 1 метрополитена Осло.
 Линия 1 Парижского метрополитена.
 Линия 1 метрополитена Рио-де-Жанейро.
 Линия 1 Севильского метрополитена.
 Линия 1 внеуличного транспорта Сеульского столичного региона.
 Линия 1 Сеульского метрополитена.

См. также 
 
 1 (линия метро)